Ыагаялах — топоним (основной тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Ыагаялах — урочище, в левобережье р. Ханчылы, координаты 62°38' с. ш. 128°02' в. д., код ГКГН 455152.
 Ыагаялах — падь, на левом берегу р. Диринг-Юрях, координаты 62°48' с. ш. 119°04' в. д., код ГКГН 421771.
 Ыагаялах — река, левый приток р. Алагар, координаты 62°42' с. ш. 118°36' в. д., код ГКГН 421751.
 Ыагаялах — падь, на левом берегу р. Хонгор, координаты 63°04' с. ш. 118°17' в. д., код ГКГН 421633.
 Ыагаялах — река, правый приток р. Бирюк, координаты 60°50' с. ш. 119°25' в. д., код ГКГН 449602.
 Ыагаялах — падь, на правом берегу р. Олом, координаты 63°05' с. ш. 126°35' в. д., код ГКГН 452045.

См. также